Heqaib ist der Name folgender Personen:
 Heqaib, altägyptischer Beamter (6. Dynastie)
 Heqaib I., altägyptischer Beamter (12. Dynastie)
 Heqaib II., altägyptischer Beamter (12. Dynastie)
 Heqaib III., altägyptischer Beamter (12. Dynastie)

Siehe auch:
 Heqaibanch, altägyptischer Beamter